Nikołaj Afanazjewicz Gonczarow (1787–1861) – rosyjski szlachcic i przemysłowiec.
 Nikołaj Andriejewicz Gonczarow (1919–1945) – radziecki wojskowy, starszy porucznik.

Strony ujednoznaczniające